Кубок Греції з футболу 2004—2005 — 63-й розіграш кубкового футбольного турніру в Греції. Титул здобув Олімпіакос.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15 грудня 2004/4 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15 грудня 2004/5 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15 грудня 2004/11 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15 грудня 2004/12 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/12 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 грудня 2004/3 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 грудня 2004/4 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 грудня 2004/5 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 грудня 2004/12 січня 2005

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/26 січня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 січня/2 лютого 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 січня/2 лютого 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 січня/3 лютого 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 січня/2 лютого 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 січня/3 лютого 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 січня/6 лютого 2005

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/16 березня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/24 березня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/17 березня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/23 березня 2005

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/27 квітня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/27 квітня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Греції на soccerway 
 Кубок Греції на rsssf  

2004–2005
Греція
Греція
2004 у грецькому спорті
2005 у грецькому спорті